

Wydarzenia 

 Spartanie stłumili trwające od 465 p.n.e. powstanie helotów (trzecia wojna meseńska)
 Kimon został wypędzony z Aten

Zmarli 
 Efialtes z Aten - polityk w starożytnych Atenach